Махровка — село в Воронежской области. Входит в Борисоглебский городской округ.

География 
Село стоит на берегу реки Баклуша, при впадении в неё реки Росстань. Расстояние до Борисоглебска по трассе составляет 37 км, а по прямой - 30 км.

Инфраструктура 
В селе работает клуб, храм в честь иконы Божией Матери «Казанская». Действовало сельхзозпредприятие (ликвидировано). Мемориал павшим во время Гражданской и Великой Отечественной войн.

Улицы 
 ул. Карла Маркса,
 ул. Ленинская,
 ул. Мира,
 ул. Октябрьская,
 ул. Парижской Коммуны,
 ул. Свободы,
 ул. Советская.

Население

Примечания

Ссылки 
  История школы села Махровка

Населённые пункты Борисоглебского городского округа